Església Vella o Església del Salvador (Iecla)
 Església vella de Delft, edifici religiós d'estil gòtic que data de 1246, i és l'església parroquiana més antiga de Delft
 Església vella de les Coves de Vinromà, a la comarca de la Plana Alta 
 Església vella de Miravet
 Església Vella del Pont de Suert
 Església vella de Sant Bartomeu del Grau, antiga església parroquial de Sant Bartomeu del Grau (Osona) 
 Església vella de Sant Joan de Vilatorrada
 Església vella de Sant Salvador de Gerb, església del castell de Gerb, municipi d'Os de Balaguer (Noguera)
 Església vella de Santa Eulàlia de Gironella, edifici d'estil gòtic dels segles XIII-XIV 
 Església vella de Santa Maria d'Aguilar
 Església vella de Santa Maria de Merola, església romànica del lloc de Merola, al municipi de Puig-reig (Berguedà)
 Església vella de Sant Martí, edifici d'estil gòtic amb influències del renaixement al municipi de Cerdanyola del Vallès (Vallès Oriental)
 Església vella de Sant Pere d'Alfarràs
 Església vella de Sant Pere de Navata, església al municipi de Navata (Alt Empordà) 
 Església vella de Sant Pere de Viladecavalls, església del poble de masies disperses de Viladecavalls de Calders, del terme municipal de Calders (Moianès)
 Església Vella de Sant Vicenç, església gòtica al municipi de Tossa de Mar (Selva)
 Església vella de Xert
 Mas de l'Església Vella, església convertida en mas al veïnat de Requesens (Alt Empordà)